Kogonéré peut désigner :
 Kogonéré, la localité située dans le département de Boulsa de la province du Namentenga au Burkina Faso
 Kogonéré, la localité située dans le département de Zéguédéguin de la province du Namentenga au Burkina Faso

Homonymie de localités